Mollo bezeichnet:

 Ponte Mollo, die Milvische Brücke in Rom
 Mollo-Kultur, historische Kultur in Bolivien
 Molo (Westtimor), eine Region und historisches Reich Westtimor (Indonesien)

Mollo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Mollo (* 1940), britischer Militärhistoriker
 Ann Mollo (* 1933), britische Bühnenbildnerin, Gartendesignerin und Model
Enrico Mollo (1913–1992), italienischer Radrennfahrer
 John Mollo (1931–2017), britischer Kostümbildner
 Tranquillo Mollo (1767–1837), schweizerisch-italienischer Grafiker, Drucker, Kunst- und Musikalienhändler, Verleger 
 Yohan Mollo (* 1989), französischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Molo
 Prats-de-Mollo-la-Preste